Osoby o tym nazwisku:
 Agnieszka Sitek – polska aktorka
 Alojzy Sitek – rzymskokatolicki duchowny, teolog, historyk, działacz opozycji w PRL
 Bronisław Sitek – polski prawnik
 David Sitek – amerykański gitarzysta i producent muzyczny
 Marcin Sitek – polski aktor

Inne osoby:
 Sitek – polski raper i autor tekstów